Bernieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bernières, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie, 
Bernières-d'Ailly, kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie, 
Bernières-le-Patry, före detta kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie, 
Bernières-sur-Mer, kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie, 
Bernières-sur-Seine, före detta kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie,